Das Monte Carlo Masters 2007 (offiziell: Masters Series Monte-Carlo presented by Rolex) war ein Tennisturnier, welches vom 15. bis 22. April 2007 im französischen Roquebrune-Cap-Martin, in der Nähe von Monaco, stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2007 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das dritte von neun Turnieren der ATP Masters Series.

Im Einzel gewann Rafael Nadal das Turnier durch einen Finalsieg über den Weltranglistenersten Roger Federer zum dritten Mal in Folge. In der laufenden Saison war es der zweite Turniersieg von Nadal sowie sein 19. Titel insgesamt in seiner Karriere. Im Doppel waren Jonas Björkman und Maks Mirny die Titelverteidiger, sie schieden in diesem Jahr bereits im Viertelfinale aus. Im Finale gewannen die Brüder Bob und Mike Bryan in zwei Sätzen gegen das französische Duo Julien Benneteau und Richard Gasquet, nachdem sie im Vorjahr verletzungsbedingt nicht das Finale bestreiten konnten.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die acht topgesetzten Spieler im Einzel bzw. Paarungen im Doppel bekamen jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.200.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.450.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2007
Tennisturnier in Roquebrune-Cap-Martin